Моба може бити:

 Моба, обичај међусобног помагања у обављању послова својствен сеоским домаћинствима
 Моба (језик), језик народа Бимоба који се говори у Тогоу и Гани 
 Моба (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава, у Мексику
 Моба (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава, у Мексику

МОБА може бити:
 MOBA, жанр стратешких видео-игара
 Молибденум кофактор гуанилилтрансфераза, ензим